U/19 Ligaen 2018-19 var den 16. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styredes af DBU, og den blev indledt den 11. august 2018 og afsluttet den 8. juni 2019.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2018-19
2018-19